

Codici 
 pij – codice ISO 639-3 della lingua pijao

Religione 
 P.I.J. – Suore del Povero Bambino Gesù